Denne liste over fredede fortidsminder i Odense Kommune viser alle fredede fortidsminder i Odense Kommune. Listen bygger på data fra Kulturarvsstyrelsen.

|}

Se også 
 Fredede bygninger i Odense Kommune

Kilder og eksterne henvisninger 

Odense Kommune
Odense Kommune
WikiProjekt Wiki Loves Monuments